Romero de Torres es el conjunto de dos apellidos Romero y de Torres que puede referirse a varios personajes:

 Los hermanos:
 Julio Romero de Torres (1874-1930), pintor español;
 Enrique Romero de Torres (1872-1956), pintor español;
 Rafael Romero de Torres (1865-1899), pintor español;
 ...

En honor a
 Museo Julio Romero de Torres, en la ciudad de Córdoba (España);
 Casa Romero de Torres, casa familiar del pintor en Córdoba